Фредро — фамилия:

 Фредро — дворянский род.
 Фредро, Александр (1793—1876) — польский комедиограф, поэт и мемуарист.
 Фредро, Андрей Максимилиан (ок. 1620—1679) — польский публицист, философ, моралист, государственный деятель и военачальник.
 Фредро, Ян (1784—1845) — польский поэт, переводчик, драматург, театральный критик. Военачальник, бригадный генерал Царства Польского, полковник наполеоновской армии, участник наполеоновских войн (1812—1814). Государственный деятель. Член Административного и Государственного советов Царства Польского. Адъютант императора Александра I (с 1816), маршалек двора Царства Польского.
 Фредро, Ян Александр (1829—1891) — польский писатель, драматург.